Francesco Arcangeli (1915) est un historien italien.
 Francesco Arcangeli (1737) est le meurtrier de Johann Joachim Winckelmann.